Байпас ( «обход»), бай-пасс — специальный перепускной канал, резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы при наступлении нештатного (аварийного) состояния или иных целей.

Различные виды байпасов встречаются в соответствующих системах:
 паровых турбин;
 газовых, жидкостных и других трубопроводов;
 жидкостного охлаждения ДВС;
 электронных приборов.

Слово  многозначно; один из значений синомично слову  «шунт»: термин байпас для удобства употребляется пользователями соответствующих устройств, где эта функция в подавляющем большинстве случаев обозначена словом .

В паровой турбине 
В паровой турбине, с целью увеличения её мощности, жертвуя её экономичностью, использовали Бай-пасс — специальные добавочные каналы которые предназначены для перепуска свежего пара из одной ступени в другую, минуя лопатки первой. Бай-пассами пользовались в случаях, когда, пренебрегая расходом пара, необходимо было прибавить кораблю ход, например, в бою. Получался так называемый «форсированный ход», превышающий полный ход на 40 % — 50 % по мощности турбин и на 10 % — 15 % по скорости судна.

Байпас в турбине ДВС 

Байпасный клапан в турбине ДВС представляет собой пневматическое устройство, которое при помощи диафрагмы и пружины, преобразует давление в линейное движение. В зависимости от режима работы турбины, клапан стравливает излишнее давление в компрессорной части турбокопрессора предотвращая передув двигателя.

В конвейере микропроцессоров 
При проектировании суперскалярных процессоров байпасы могут применяться для сокращения количества блокировок конвейера. В случае, если выход одной из стадий конвейера потребуется на вход другой стадии, данные могут быть переданы через байпас-шину за время в один такт. Без использования байпасов данные пришлось бы записывать и считывать из регистрового файла, что может потребовать исполнения дополнительных стадий конвейера и, следовательно, замедление. Таким образом, байпас в микропроцессоре позволяет обойти избыточные элементы на пути доставки данных.

Байпас в электронике 
Байпас — функция в электронном устройстве (обработки сигнала, стабилизации напряжения и др.), позволяющая выполнить коммутацию входного сигнала непосредственно на выход, минуя все функциональные блоки. В устройствах обработки функция «байпас» позволяет включать или исключать те или иные блоки цепи обработки и сравнивать различные варианты выходного сигнала по отношению к входному. В реле различных видов (термореле, фотореле, реле времени и др.) байпас позволяет коммутировать цепь питания исполняющего устройства независимо от состояния ключа реле, что может быть полезным при неисправности компонентов управляющей схемы и/или блоков, или для целей проверки и калибровки исполняющего устройства.

Варианты исполнения:
 механический способ — с помощью переключателей, кнопок, тумблеров, реле, когда сигнал непосредственно по проводнику поступает со входа на выход;
 электронный способ — с помощью электронных ключей (транзисторных, ламповых и др.), которые могут управляться как человеком с помощью механических переключателей, так и программно с помощью автоматизированных устройств управления.

Механический способ реализации байпаса обеспечивает абсолютное невмешательство электроники во входной сигнал и является более надёжным, так как не содержит в себе активных элементов, способных выйти из строя от нестабильности рабочих параметров (напряжение, температура), однако, электронный байпас избавляет от такого негативного явления, как дребезг контактов.

В трубопроводных магистралях 

Байпас — обводной трубопровод технологических установок, применяющийся для транспортировки различных сред (жидкости, газа) параллельно запорной и регулирующей арматуре. Одна из основных целей установки подобного трубопровода — проведение ремонтных работ без прекращения подачи воды, пара, газа или другого транспортируемого вещества, а также заполнение коллекторов.

Помимо этого, байпас часто используется для ускорения опорожнения или заполнения трубопровода перед ремонтом, например связанным с установкой нового теплоизоляционного слоя.

Байпас, установленный параллельно счётчику воды на входах систем водоснабжения промышленных предприятий и многоэтажных домов, позволяет значительно увеличить расход воды при возникновении чрезвычайной ситуации (тушении пожара).

Примечания 

Детали кораблей
Коммутационные аппараты
Трубопроводная арматура